Michele IV il Paflagone – imperatore bizantino
 Michele IV di Alessandria – papa della Chiesa copta
 Michele IV di Costantinopoli – patriarca di Costantinopoli